Joc: Un dau és un objecte que permet obtenir un nombre a l'atzar.
 Geografia: La ciutat de Daw a Núbia.
 Esport: El dau és un espai del trinquet, canxa de la Pilota valenciana.
 Nàutica: Dau, vaixell tradicional àrab amb una o més veles llatines